Inglewood kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Inglewood (ort i Australien), Queensland, Goondiwindi,

Sydafrika 

 Inglewood (kulle), Fristatsprovinsen, Lejweleputswa District Municipality,

USA 

 Inglewood, Nebraska, ort, Dodge County, 
 Inglewood, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar